Als Jocs Olímpics de 1924 celebrats a la ciutat de París (França) es disputà una prova de pentatló modern en categoria masculina.

Aquest esport combina proves de tir (competició de tir de 10 metres de distància), esgrima (competició d'espasa), natació (200 metres lliures), hípica (concurs de salts d'obstacles) i cross.

Nacions participants 
Participaren 38 competidors d'11 nacions diferents:

Resum de medalles

Resultatats 
Les proves que es disputaren foren:
 12 de juliol - Prova de tir - Versalles.
 12 de juliol - Prova de natació - Piscina de la Tourelles.
 14 de juliol - Prova d'esgrima - Estadi d'esgrima de Colombes
 16 de juliol - Prova d'equitació - Hipòdrom de Fontainebleau 
 17 de juliol - Prova de cros - Estadi Olímpic Yves-du-Manoir

En cada prova els esportistes rebien els punts corresponents a la plaça ocupada (1 punt pel primer, 2 punts pel segon...). L'atleta que finalitzava les 5 proves amb menys punts era el vencedor.

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Pentatló Modern - París 1924
  www.sports-reference.com - Pentatló modern 1924 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
Pentatló modern als Jocs Olímpics